Liberty City kan avse:

Liberty, Texas – countysäte för Liberty County i Texas, USA
Liberty City (Grand Theft Auto) – en fiktiv stad i dator- och TV-spelsserien Grand Theft Auto
Grand Theft Auto: Liberty City Stories – ett spel i ett i dator- och TV-spelsserien Grand Theft Auto
Liberty City (komposition) – en komposition av Jaco Pastorius från 1981